JAVA.exe – Comando que executa o arquivo.class, compilado pelo comando “javac”. Este comando associa um console ao programa que está sendo executado. Este comando em relação ao “javaw” diminui um pouco o desempenho do micro.

JAVAW.exe – Comando que executa o arquivo.class, compilado pelo comando “javac”. A diferença em relação ao “java” é que este comando não associa um console ao programa que está sendo executado.

Exemplo:
Imaginemos uma classe executável (que possua um método main), chamada OlaMundo, que utilize a saída padrão (System.out).

Ao executar o comando “java OlaMundo” a frase Olá Mundo! é exibida.

Ao executar o comando “javaw OlaMundo” nada acontece para o usuário porque este comando não associa um console.

O programa OlaMundo necessita de um console para exibir a mensagem impressa na tela.

Se tiver dúvidas quanto ao comando que irá utilizar:

Use “java” se for um programa baseado em texto como o OlaMundo.
Use “java” se for gráfico mas precisar imprimir o texto em algum ponto.
Use “java” se você for fazer verificação de erro.
Use “javaw” se for puramente gráfico, e precisar aumentar a velocidade.

Referências 

Java (linguagem de programação)